Rhampholeon este un gen de cameleoni din familia Chamaeleonidae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe 

Rhampholeon